Васи́лий Елисе́ев:
 Елисеев, Василий Иванович (1927—1991) — советский гидростроитель, Герой Социалистического Труда (1952).
 Елисеев, Василий Михайлович (1915—1977) — советский железнодорожник, машинист паровоза, Герой Социалистического Труда (1943).